

Földrajzi nevek 

Kali falu és község Zára megyében
Kali város Ahmadábád körzetben, Gudzsarát államban

Film 

Kali a Sanctuary – Génrejtek című kanadai sci-fi-fantasy televíziós sorozat epizódja

Személyek 

 Kali (1978) angolai labdarúgó

Lásd még 
Káli (egyértelműsítő lap)